Reidy est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), architecte brésilien
 (1873-1915), joueur américain de baseball
Brendan Reidy (né en 1968), joueur samoan de rugby
 (1939-2016), joueur néo-zélandais de rugby
 (1949-2020), femme d'affaires américaine
, joueur irlandais de football 
 
 (1890-1963), homme politique irlandais
 (1875-1910), joueur irlandais de hurling
 (1924-2007), joueur irlandais de hurling
 (1880-1977), infirmière civile et militaire néo-zélandaise
 (né en 1991), joueur américain de soccer
 (1924-2002), joueur australien de football austalien
, joueur irlandais de football
 (c. 1874-1932), homme politique australien en Australie-Méridionale
 (1937-2015), joueur irlandais de hurling
 (né en 1989), joueur néo-zélandais de rugby

Voir aussi

Homonymie de patronyme